«Anzoátegui»- o «Anzoategui» - puede referirse a:

Argentina 
 Anzoategui, localidad en la provincia de La Pampa.
 Estación Anzoategui, estación en localidad Anzoátegui (La Pampa).
 Ignacio Anzoategui, poeta y cantor argentino.
 Ignacio Braulio Anzoátegui, escritor argentino.
 Yderla Anzoátegui, escritora, pensadora feminista y poeta argentina.  
 Mafalda Anzoátegui, poeta argentina. 
 Bernardo Joaquín de Anzoátegui, Teniente Coronel de Artillería, militar en las Invasiones Inglesas, Guerra de la Independencia, entre otras, argentino.
 Laureano de Anzoategui militar argentino, luchó contra las Invasiones Inglesas y contra las escuadras aliadas de Reino Unido y Francia.
 José Dámaso Anzoátegui, militar argentino en la Guerra de Independencia. 
 Gabino Anzoátegui, Comandante de Marina y Capitán del puerto de Buenos Aires.
 Carlos Anzoátegui, militar en la Guerra del Brasil y en las Guerras civiles argentinas.

Bolivia 
 Lindaura Anzoátegui Campero, poeta boliviana

Colombia 
 Anzoátegui, municipio en el departamento de Tolima.

Uruguay 
 Fortunato Anzoátegui, diplomático y empresario uruguayo nacionalizado argentino.

Venezuela 
 Estado Anzoátegui, estado.
 Anzoátegui, parroquia del municipio Morán del Estado Lara.
 Anzoátegui, municipio del Estado Cojedes.
 Estado Anzoátegui, buque carguero de bandera venezolana secuestrado por las FALN en 1963.
 Anzoátegui TV, cadena de televisión regional de Venezuela.
 José Antonio Anzoátegui, prócer de la independencia de Venezuela.
 Estadio José Antonio Anzoátegui, centro deportivo ubicado en la ciudad de Puerto La Cruz.
 Caribes de Anzoátegui, equipo de béisbol con base en Puerto La Cruz.
 Deportivo Anzoátegui Sport Club, equipo de fútbol con base en Puerto La Cruz.
 Marinos de Anzoátegui, equipo de baloncesto con base en Puerto La Cruz.
 Complejo Industrial Petroquímico José Antonio Anzoátegui, parque industrial localizado en José, estado Anzoátegui, Venezuela.
 José Antonio Anzoátegui, Jefe de la Guardia de Honor de Simón Bolívar, luchó en la Guerras de Independencia de Venezuela.